Slovo Ajax má více významů:

 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) – technologie pro vývoj webových aplikací
 AFC Ajax – nizozemský fotbalový klub
 Ajax SC – nizozemský fotbalový klub
 Ajax Cape Town FC – jihoafrický fotbalový klub
 Aiás – bájný řecký hrdina
 Ajaccio – Ajax jako latinský název pro korsické město Ajaccio
 Operace Ajax – false flag, operace "pod cizí vlajkou" z roku 1953
 pes Ajax – policejní pes
 Ajax (Ontario) – sídlo v Kanadě
 AJAX (čisticí prostředek) – prostředek na mytí nádobí

Stroje, vozidla a plavidla 
 Ajax – anglická lokomotiva třídy LMS Royal Scot Class
 různé prototypy automobilů stejného jména
 HMS Ajax – sled několika lodí Royal Navy stejného jména
 HMS Ajax (22) – lehký křižník třídy Leander
 USS Ajax – několik lodí Námořnictva Spojených států
 rychloběžný buchar Ajax
 AJAX - český výrobce pilníků z Jihlavy